Dit is de wereldranglijst van april 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 april 2009.

Mannen 04